Herbert Baumann (beeldhouwer), een Duits beeldhouwer
 Herbert Baumann (componist), een Duits componist
 Herbert Baumann (voetballer), een Zwitsers voetballer